Anxur désigne soit une ville antique et sa divinité éponyme, soit un personnage de l'Enéide de Virgile. 
 Anxurus, ou Jupiter anxur, est le dieu de la ville des Volsques, Anxur, plus tard renommée Terracine par les Etrusques. Anxurus est un dieu parent de Jupiter et d’Apollon. Juno Virgo, ou Feronia, divinité solaire ou protectrice des affranchies, déesse des moissons, des sources et de l’eau suivant les peuples, est la femme de Jupiter Anxur. Il peut aussi être associé à Jupiter Maïus invoqué en même temps que la déesse Maïa par les habitants de Tusculum, ou à Soracte et son épouse Feronia. Ce sont des divinités solaires. Anxur est un nom italique et peut être rapproché d’Anxanum, d’Anxas ou de la déesse Ancilia.
 Anxur est aussi le nom d'un ennemi d'Enée dans l'épopée de Virgile

Bibliographie

Références